Антон Валерьевич Горбачёв (род. 14 марта 1996) — российский профессиональный хоккеист.

Биография 
Воспитанник Московской школы, выступал за «Беркуты Кубани» (Краснодар), «МХК Динамо» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Санкт-Петербург).

За период ВХЛ 2017/18 года сыграл 15 матчей, забил 1 гол, 3 паса, 4 гол+пас. В 2012—2013 году играл в турнире «Кубок СДЮШОР» за команду Спартак.

В сезоне 2020/2021 играл в Чемпионате Казахстана за клуб Сарыарка.

Награды 
 Бронзовый призёр МХЛ 2015/16 — в составе «Динамо Санкт-Петербург»
 Победитель чемпионата ВХЛ 2017/18- в составе «Динамо Санкт-Петербург»
 Кубок Петрова 2018 — в составе «Динамо Санкт-Петербург»

Примечания 

 Защитники ХК «Динамо Санкт-Петербург» Антон Буханко и Антон Горбачев прокомментировали третью победу на домашнем турнире над «Химиком» (5:1).
 ГОРБАЧЕВ, НОВОЖИЛОВ И НЕЧАЕВ ПРОДОЛЖАТ ИГРАТЬ ЗА ПЕТЕРБУРГСКОЕ «ДИНАМО»

Ссылки 
 http://dynamo-spb.com/vhl/players/gorbachyev-anton/
 https://www.championat.com/hockey/_highleague/2414/player/128634.html
 http://fhmoscow.com/federation/statistics/players/5028
 http://r-hockey.ru/player.asp?TXT=24806